Ашанті (Ashanti) може стосуватися:

 Ашанті — народ акан у Гані.
 Ашанті — стародавня держава на території сучасної Гани.
 Ашанті — область (адміністративна одиниця) Гани.
 Ашанті — родовище золота в Гані.
 Ашанті (*1980) — американська R&B- і поп- співачка і актриса.
 «Ашанті» — музичний альбом співачки Ашанті.
 «Ашанті» — американська пригодницька стрічка режисера Річарда Флейшера (Richard Fleischer)
 HMS «Ашанті» (F51) ( — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «Трайбл» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.